Эдуа́рд Никола́евич Успе́нский (22 декабря 1937, Егорьевск, Московская область, СССР — 14 августа 2018, Москва, Россия) — советский и российский писатель, автор детских книг, драматург, сценарист, телеведущий.

Среди популярных персонажей, придуманных им, — крокодил Гена и Чебурашка, пёс Шарик и кот Матроскин, дядя Фёдор, почтальон Печкин, Тр-тр Митя, братья Колобки, гарантийные человечки.

Биография 
Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в г. Егорьевске Московской области.

Отец — Николай Михайлович Успенский (1903—1947), сотрудник аппарата ЦК ВКП(б).

Мать — Наталья Алексеевна Успенская (1907—1982), инженер-машиностроитель.

Получив образование в Московском авиационном институте (МАИ) и став инженером, он зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов.

В дополнение к детским книгам Успенский писал стихи и театральные сценки из цикла о Чебурашке, «Крокодил Гена и его друзья».

Но Эдуард Успенский начинал как взрослый эстрадный автор совместно с Феликсом Камовым. В 1965 году по предложению артистов А. Лившица и А. Левенбука они стали сотрудничать с профессиональной эстрадой. Писали интермедии, юморески, стихотворные фельетоны. Хотя авторы нередко использовали обычные эстрадные темы, производственные и бытовые, но одаренность, вкус, умение найти свой взгляд на предмет, своеобразные решения делали их репертуар не только интересным для эстрады, но и самоценными литературными произведениями. Авторы пародийно использовали форму притчи («Небесная канцелярия»), сказочно-пародийную форму («Тридесятая столовая». «Пойди туда — не знаю куда», «Видимо-невидимо»). Произведения Камова и Успенского составили значительную часть сольной программы Лившица и Левенбука «Пиф-паф, или Сатирические выстрелы по промахам». Юморески Камова и Успенского исполняли Б. Брунов. Р. Романов и др. Совместно писали для эстрады до конца 60-х гг.

Первая книга Успенского про Дядю Фёдора «Дядя Фёдор, пёс и кот» была опубликована в 1974 году. Главным героем был шестилетний мальчик, которого звали дядей Фёдором за то, что он был очень самостоятельным. После того, как родители запретили ему оставить в квартире говорящего бездомного кота Матроскина, дядя Фёдор ушёл из дома. Вместе с Матроскиным и псом Шариком они поселились в деревне Простоквашино. Найдя клад, они смогли купить трактор, ездящий на супе и картошке. По книге были сняты малоизвестный мультфильм «Дядя Фёдор, пёс и кот», а также три популярных мультипликационных фильма: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

Язык произведений Успенского — эклектическая стилевая смесь, лексически неоднородная и напоминающая язык массовой городской культуры. Юмор — эксцентричный, основанный на перевертыше, парадоксе, алогизме.

Являлся председателем жюри премии «Заветная мечта». Также в 1986 году был членом жюри в первых играх возрождённой Высшей лиги КВН.

Эдуард Успенский был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли», которая в 2000 году была отмечена премией ТЭФИ.

В 2007—2008 годах входил в Высший Совет политической партии «Гражданская сила».

В 2010 году Успенскому была присуждена премия имени Корнея Чуковского, учреждённая для детских писателей, в главной номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе».

Последние годы и смерть 

В 2011 году победил рак желудка, 5 лет он себя чувствовал хорошо, а в 2017 году у него обнаружили рак простаты, последний год передвигался на инвалидной коляске, лечился в Баден-Бадене, вернулся из Германии после четвёртого курса химиотерапии, 9 августа 2018 года потерял сознание, врачи предложили ему лечь в больницу, но он отказался и остался дома.

Эдуард Успенский скончался вечером во вторник, 14 августа 2018 года, на 81-м году жизни, в частном доме в деревне Пучково, входящей в Троицкий административный округ Москвы. Церемония прощания с писателем состоялась 18 августа 2018 года в Центральном доме литераторов в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище (уч. 21).

Критика 

Когда весной 2020 года Российская государственная детская библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского, его дочь Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя её отца, заявив, что он не достоин такой чести, и выступила с открытым письмом. По словам дочери, её отец злоупотреблял алкоголем, применял к детям домашнее насилие, и несколько десятилетий материально поддерживал секту парамедика Виктора Столбуна, практиковавшего изуверские методики воспитания детей своих сторонников. При жизни Успенский лишил Татьяну наследства и упрекал дочь в жадности.

Личная жизнь 
Отец — Николай Михайлович Успенский (1903—1947), сотрудник аппарата ЦК ВКП(б). Мать — Наталья Алексеевна Успенская (до замужества — Дзюрова, 1907—1982), инженер-машиностроитель. Старший брат Игорь, младший Юрий (?—2020).

Первая жена (1963—1980) — Римма (вместе учились в МАИ), прообраз старухи Шапокляк. Дочь Татьяна (род. 1968) — парикмахер, окончила Лесной институт по специальности «проектирование и дизайн участков». Внучка Екатерина, внук Эдуард Успенский.

Вторая (1980—2003) и четвёртая жена — Елена Борисовна Успенская (род. 1960), окончила строительный институт, работала на телевидении, в отделе по эксплуатации здания, а Успенский работал в мультипликационной студии. Познакомились, когда ей было двадцать, ему сорок лет. После развода Успенский забрал к себе двенадцатилетнюю дочь Татьяну от первого брака. Приёмные дочери-двойняшки Ирина и Светлана (род. 25 ноября 1991) — инвалиды из-за проблем с почками, учились на ветеринаров.

Третья жена (2005—2011) — Элеонора Николаевна Филина (род. 28 апреля 1962), ведущая телепрограммы «В нашу гавань заходили корабли» (1991—2011), журналист, музыкальный редактор, в прошлом учитель и детский психолог. Развелись в октябре 2011 года.

Произведения 

 Крокодил Гена и его друзья. — М., 1966, 1970
 Разноцветная семейка. — М., 1967
 Вот так школа. — М., 1968
 Крокодил Гена. — М., 1970
 Воздушные шары. — М., 1971
 Вниз по волшебной реке. — М., 1972
 Гололёд. — М., 1973
 Наследство Бахрама (1973)
 Дядя Фёдор, пёс и кот. — М., 1974
 Академик Иванов. — М., 1974
 Отпуск крокодила Гены (1974)
 Гарантийные человечки. — М., 1975
 Крокодил Гена. — Таллин, 1975
 Все в порядке. — М., 1976
 Повтори. — М., 1976
 Удивительное дело. — М., 1976
 Крокодил Гена. — М., 1977
 Крокодил Гена и другие сказки. — М., 1977
 Вниз по волшебной реке. — М., 1979
 Школа клоунов (1981)
 Гололёд. — М., 1982
 Если был бы я девчонкой. — М., 1983
 Каникулы в Простоквашино. — М., 1983
 Над нашей квартирой. — М., 1980, 1981, 1984
 Вера и Анфиса в поликлинике. — М., 1985
 Вера и Анфиса знакомятся. — М., 1985
 Клоун Иван Бултых (1987)
 Колобок идёт по следу. — М., 1987
 25 профессий Маши Филипенко (1988)
 Про Сидорова Вову. — М., 1988
 Меховой интернат. — М., 1989
 Мудрец
 Красная рука, чёрная простыня, зелёные пальцы (1990)
 Дядя Фёдор, пёс и кот (диалоги по политическим вопросам) (1990)
 Лекции профессора Чайникова (1991)
 Грамота: Книга для одного читающего и десяти неграмотных (1992)
 Бизнес Крокодила Гены (1992)
 Год хорошего ребёнка (1992) (соавтор Элс де Грун)
 Подводные береты (1993)
 Пластмассовый дедушка (1994)
 Тётя дяди Фёдора, или Побег из Простоквашино. — М.: Самовар, 1995
 Зима в Простоквашино (1997)
 Любимая девочка дяди Фёдора (1997)
 Новые порядки в Простоквашино (1997)
 Дядя Фёдор идёт в школу, или Нэнси из Интернета в Простоквашино (1999)
 Лжедмитрий Второй, настоящий (1999)
 Весна в Простоквашино (2001)
 Грибы для Чебурашки (2001)
 Крокодил Гена — лейтенант милиции (2001)
 Рассказы о Простоквашино: Печкин против Хватайки — Эдуард Успенский
 Похищение Чебурашки (2001)
 Праздники в деревне Простоквашино (2001)
 Неприятности в Простоквашино (2002)
 Случай со степанидом: рассказы (2002)
 Укус гадюки (2002)
 Клад из деревни Простоквашино (2004)
 Таинственный гость из космоса (2004)
 Дни рождения в Простоквашино (2005)
 Кислотный дождь в Простоквашино и другие весёлые истории (2005)
 Новая жизнь в Простоквашино (2007)
 Ошибка почтальона Печкина
 Чебурашка идёт в народ
 Иван — царский сын и Серый Волк
 Про Веру и Анфису
 Жаб Жабыч Сковородкин
 Сын Жаба Жабыча
 История с ястребом-перепелятником
 Следствие ведут Колобки
 Магнитный домик под Владимиром
 Хозяйственная собака на белорусском хуторе
 Происшествия в Простоквашино, или Изобретения почтальона Печкина
 Истории про девочку со странным именем (2009)
 Гарантийные человечки возвращаются (2011)
 История про Гевейчика, гуттаперчевого человечка (2011)
 Привидение из Простоквашино (2011)

Пьесы 
 Испанский сериал
 Дядя Фёдор, пёс и кот (1976)
 Гарантийные человечки (1979)
 Девочка-учительница (1983)
 Новый Год в Простоквашино
 Остров Учёных
 Отпуск Деда Мороза
 Про щучье веленье
 Пропажа белого слона
 Следствие ведут Колобки

Фильмография

Художественные фильмы 
  — Там, на неведомых дорожках (по повести «Вниз по Волшебной реке»)
  — Год хорошего ребёнка (по мотивам одноимённой повести Э. Успенского и Элс де Грун)

Сценарии мультипликационных фильмов 
  — Антошка (Весёлая карусель, № 1)
 1969 — Крокодил Гена
  — Чебурашка
 1971 — Разгром (Весёлая карусель, № 3) (режиссёр В. Угаров, композитор Ш. Каллош, текст читают: А. Лившиц, А. Левенбук)
 1971 — Рыжий, рыжий, конопатый (Весёлая карусель, № 3)
  — Неудачник (сценарий: Р. Качанова, Э. Успенского, режиссёр В. Голиков)
  — Шапокляк
 1974 — Птичий рынок (режиссёр М. Новогрудская)
  — Картина. Ехал Ваня
 1975 — Наследство волшебника Бахрама
 1975 — День чудесный
 1975 — Слоно-дило-сёнок (режиссёр Б. Ардов)
 1975 — Дядя Фёдор, пёс и кот: Матроскин и Шарик (фильм первый)
  — Дядя Фёдор, пёс и кот: Митя и Мурка (фильм второй)
 1976 — Дядя Фёдор, пёс и кот: Мама и папа (фильм третий)
 1976 — Осьминожки
  — Трое из Простоквашино
  — Баба-яга против! (фильм первый)
 1979 — Дядюшка Ау (фильм первый)
 1979 — Ошибка дядюшки Ау (фильм второй)
 1979 — Дядюшка Ау в городе (фильм третий)
 1979 — Про холодильник, серых мышей и гарантийных человечков (режиссёр Л. Домнин)
 1979 — Олимпийский характер
  — Баба-яга против! (фильм второй)
 1980 — Баба-яга против! (фильм третий)
 1980 — Каникулы в Простоквашино
 1980 — Клякса
 1980 — Гребля на каноэ (из серии микрофильмов о видах спорта к Олимпиаде-80) (режиссёр Р. Страутмане)
 1980 — Дзюдо (из серии микрофильмов о видах спорта к Олимпиаде-80) (режиссёр Ю. Бутырин)
 1980 — Конный спорт (из серии микрофильмов о видах спорта к Олимпиаде-80) (режиссёр Ю. Бутырин)
 1980 — Спортивная гимнастика (из серии микрофильмов о видах спорта к Олимпиаде-80) (режиссёр Б. Акулиничев)
 1980 — Спортивная ходьба (из серии микрофильмов о видах спорта к Олимпиаде-80) (режиссёр О. Чуркин)
 1980 — Хоккей на траве (из серии микрофильмов о видах спорта к Олимпиаде-80) (режиссёр О. Чуркин)
  — Пластилиновая ворона
 1981 — Ивашка из дворца пионеров
  — Телеглаз (заставка к циклу передач об экономии) (режиссёр А. Татарский)
  — Чебурашка идёт в школу
 1983 — Следствие ведут Колобки (фильм первый) (режиссёр Аида Зябликова)
 1983 — Следствие ведут Колобки (фильм второй) (режиссёр Аида Зябликова)
 1983 — Новогодняя песенка Деда Мороза
  — Зима в Простоквашино
  — Полезные советы профессора Чайникова:
 Советы профессора Чайникова (режиссёр Р. Страутмане)
 Как важно беречь тепло (режиссёр Р. Страутмане)
 Как передвинуть шкаф (режиссёр Р. Страутмане)
 1985 — Про Сидорова Вову
  — Академик Иванов
 1986 — Про Веру и Анфису
 1986 — Следствие ведут Колобки (фильм первый, второй) (режиссёры: И. Ковалёв, А. Татарский)
  — Следствие ведут Колобки (фильм третий, четвёртый) (режиссёры: И. Ковалёв, А. Татарский)
 1987 — Про Веру и Анфису: Вера и Анфиса тушат пожар
  — Про Веру и Анфису: Вера и Анфиса на уроке в школе
 1988 — Загадка (Весёлая карусель, № 19)
  — Сегодня в нашем городе
 1989 — Счастливый старт 1 (фильм о дельфинах)
 1989 — Счастливый старт 3 (фильм о дельфинах)
 1989 — Озеро на дне моря (фильм о дельфинах)
 1989 — Мико — сын Павловой (режиссёр Е. Пророкова) (фильм о дельфинах)
 1989 — Надводная часть айсберга (фильм о дельфинах) (режиссёр А. Горленко, композиторы: Т. Хайэн, Э. Артемьев)
 1989 — Секретная океанская помойка (фильм о дельфинах)
  — Счастливый старт 4 (фильм о дельфинах)
  — Подводные береты (полнометражный фильм о дельфинах)
  — Весна в Простоквашино
  — Чебурашка

Телевидение 
 «Спокойной ночи, малыши!», ведущий
 1997—2011 — «В нашу гавань заходили корабли», программа об авторских песнях, автор и ведущий (МТК, ТВ Столица, НТВ, ТВ-6, ТВС, Пятый канал).
 2001 — «Советы профессора Чайникова», телесериал для детей, автор (режиссёр Олег Рясков, МНВК, ТВ-6).

Общественная позиция 
В 2014 году в интервью телеканалу «Дождь» осудил российскую внешнюю политику относительно Украины и антиукраинскую пропаганду на центральных каналах:

«Телевидение убеждало россиян больше года в том, что в Украине действуют фашисты, Крым давно российский, поэтому мы его и забираем, а на Донбассе русскоязычное население подвергается различного рода репрессиям, там запрещают русский язык и так далее. Телевидение демонстрировало кадры, зрителей в этом убеждали: если не могли убедить мужа, убеждали жену… А русским людям трудно быть в одиночестве в коллективе, где все думают по-другому».

«Страна разделилась на 10 % умных и 90 % идиотов. Я считаю, что отношусь к тем 10 % умным, потому что вся эта история с Крымом — она безобразна».

Успенский известен тем, что много лет боролся за авторские права на своих персонажей. Он смог утвердить авторские права на Чебурашку и до своей смерти боролся с Юлианой Слащёвой за авторские права на персонажей мультфильма «Трое из Простоквашино», а также протестовал против съёмок продолжения этого мультфильма. Незадолго до смерти Успенский и «Союзмультфильм» подписали договор о правах на использование сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и всех остальных сценариев из всех книг, а также все права на них. Студия обязалась выплачивать писателю роялти.

Награды и премии 
 1991 — премия и диплом им. А. Гайдара за повесть «Год хорошего ребёнка» писательнице Элес де Грун и писателю Эдуарду Успенскому.
 1997 — премия журнала «Огонёк»
 1997 — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
 2005 — золотая медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности
 2010 — премия Правительства Российской Федерации в области культуры за книгу «Истории про девочку со странным именем»
 2010 — премия имени Корнея Чуковского в номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе»
 Лауреат Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу
 2015 — премия имени Льва Копелева за борьбу за мир и права человека.
 2015 — национальная премия «Телегранд» за выдающийся вклад в создание детских телепрограмм и значительные заслуги в развитии анимационного кино.

См. также 

 Чебурашка
 Крокодил Гена
 Трое из Простоквашино

Примечания

Ссылки 

 
 Эдуард Успенский на КиноПоиске
 Эдуард Успенский на сайте Animator.ru
 Эдуард Успенский на Facebook

Выпускники Московского авиационного института
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Сказочники
 
Члены «Гражданской силы»
Радиоведущие России
Ведущие радиостанции «Радио России»
Умершие от рака предстательной железы
Ведущие «Спокойной ночи, малыши»
Похороненные на Троекуровском кладбище
Лауреаты премии имени Льва Копелева